White Cloud (Kansas)
White Cloud (Michigan)

Desambiguações de topônimos